Firmus – imię męskie pochodzenia łacińskiego
 Firmus – uzurpator w Egipcie za panowania Aureliana
 Firmus – uzurpator w Afryce Północnej za panowania Walentyniana I